Gubernija di Perm' – governatorato dell'Impero russo
 Oblast' di Perm' – oblast' della Russia, ora non più esistente
 Territorio di Perm' – kraj della Russia
 Permia – suddivisione storica della Russia